Веррі, Веррі́ (фр. Verrie) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. 
 Ла-Веррі, Ла-Веррі́ (фр. La Verrie) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея.